Харинакунда:
 Харинакунда — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Харинакунда — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Дженайда.